Harrop ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Harrop (1936–2007), englischer Fußballspieler und -trainer
 Dale Harrop (1989–2022), neuseeländischer Eishockeyspieler
 Jimmy Harrop (1884–1954), englischer Fußballspieler
 Loretta Harrop (* 1975), australische Triathletin, siehe Loretta Jones

Sonstiges:
 Harrop Island, Insel vor der Küste des Enderbylands, Antarktika